Bucha steht für:

Orte in Deutschland:
 Bucha, Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen

 Bucha (Aschau im Chiemgau), Ortsteil der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bucha (Cavertitz), Ortsteil der Gemeinde Cavertitz, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Bucha (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Bucha (Kaiserpfalz), Ortsteil der Gemeinde Kaiserpfalz, Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Bucha (Neustadt an der Orla), Ortsteil der Stadt Neustadt an der Orla im Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Bucha (Perasdorf), Ortsteil der Gemeinde Perasdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Bucha (Schwarzach), Ortsteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Bucha (Unterwellenborn), Ortsteil der Gemeinde Unterwellenborn, Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen

Weitere Orte:
 Bucha (Oman), Dorf im Gouvernement Musandam, Oman
 Butscha (ukr. Буча; engl. Transkription Bucha), Stadt im Oblast Kiew, Ukraine

Personen:
 Karin Bucha (1906–1971), deutsche Schriftstellerin 
 Karl Bucha (1868–nach 1939), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Pavel Bucha (* 1998), tschechischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Buchka